Ivan Dodig e Marcelo Melo erano i campioni in carica del torneo di doppio maschile, ma sono stati sconfitti in semifinale da Feliciano López e Marc López.

Proprio il duo spagnolo si è laureato campione battendo in finale Bob Bryan e Mike Bryan con il punteggio di 6-4, 66-7, 6-3.

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (terzo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (terzo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (quarti di finale)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (secondo turno)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (secondo turno)

 
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (semifinale)
  Treat Huey /  Maks Mirny (terzo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)
  Radek Štěpánek /  Nenad Zimonjić (terzo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Daniel Nestor /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (terzo turno)
  Feliciano López /  Marc López (campioni)
  Marcin Matkowski /  Leander Paes (quarti di finale)

Wildcard 

  Grégoire Barrère /  Quentin Halys (secondo turno)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Mathias Bourgue /  Calvin Hemery (primo turno)
  Kenny De Schepper /  Maxime Teixeira (primo turno)

  David Guez /  Vincent Millot (secondo turno)
  Tristan Lamasine /  Albano Olivetti (secondo turno)
  Stéphane Robert /  Alexandre Sidorenko (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2016
ATP World Tour 2016